Mihalj je lahko:
 Mihalj, moško osebno ime 
 Mihalj, Slivno
 priimek več znanih ljudi:
 Boris Mihalj, slovenski igralec
 Matija Mihalj, hrvaški nogometaš